Molekulska formula -{C2H3NS}- se može odnositi na:

 Metil izotiocijanat
 Metil tiocijanat